Termenul „John Young” se poate referi la:

John Watts Young (1930–2018), astronaut american
John Young, baschetbalist american
John Young (actor) (1916-1996), scoțian
John Young (n. 1951), fotbalist scoțian
John Young (n. 1957), fotbalist scoțian
John Young (guvernator) (1802–1852), politician american

Vezi și
Johnny Young